Mantey ist der Familienname folgender Personen:

 Betina Mantey-Berg  (* 1977), dänische Judoka

 Friedrich von Mantey (1872–1953), deutscher Generalmajor
 Georg Friedrich Mantey von Dittmer (1800–1840), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Helmut von Mantey (* 1907), deutscher Kapitän zur See der Bundesmarine
 Holger Mantey, deutscher Pianist

Mantey ist der Name eines Ortes in den Vereinigten Staaten:
 Mantey (Kansas), im Linn County

Siehe auch:
 Mantei
 Manthei
 Manthey